Hyde Parker peut désigner :
 Hyde Parker (1714-1782/83), , amiral britannique ;
 Hyde Parker (1739-1807), amiral britannique, fils du précédent ;
  (1784-1854), First Sea Lord de l'amirauté britannique, fils du précédent.